Hubert Herbreteau (1948-), évêque d'Agen.
Loïc Herbreteau (1976-), coureur cycliste français..

Herbreteau